Se da el nombre de Batalla de Adrianópolis a diversos enfrentamientos ocurridos a lo largo de la Historia en las cercanías de la antigua Adrianópolis, hoy Edirne (Turquía europea).

Batalla de Adrianópolis (313): Licinio derrota a Maximino Daya.
Batalla de Adrianópolis (324): Constantino I el Grande derrota a Licinio y reunifica el Imperio romano.
Batalla de Adrianópolis (378): La más famosa y nombrada, en la que los visigodos destruyeron el ejército del Imperio romano de Oriente
Batalla de Adrianópolis (813): victoria de los búlgaros sobre los bizantinos y toma de la ciudad.
Batalla de Adrianópolis (914): los búlgaros de Simeón el Grande toman la ciudad a los bizantinos.
Batalla de Adrianópolis (972): los bizantinos derrotan a los invasores rusos.
Batalla de Adrianópolis (1094): Alejo I Comneno derrota al usurpador Constantino Diógenes y sus aliados cumanos.
Batalla de Adrianópolis (1205): derrota de los Cruzados ante los búlgaros.
Batalla de Adrianópolis (1254): victoria bizantina sobre los búlgaros.
Batalla de Adrianópolis (1355): victoria bizantina sobre los invasores serbios.
Batalla de Adrianópolis (1365): asedio y toma de la ciudad por los turcos otomanos.
Batalla de Adrianópolis (1829): asedio y toma de la ciudad por los rusos.
Batalla de Adrianópolis (1913): derrotan a los otomanos en transcurso de la primera Guerra de los Balcanes.